Гран-при Франции — пятый этап 1967 сезона Формулы-1, проходивший на кольце Бугатти. Он закончился дублем команды Brabham, а третьим приехал Джеки Стюарт.

|}

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Франции